Пироговка — село, Севастопольська міськрада, Україна
 Пироговка — річка в Удмуртії, Росія, права притока Іжа